Алекса́ндр Никола́ев:
 Николаев, Александр Алексеевич (род. 1950) — российский дипломат.
 
 Николаев, Александр Васильевич (1887—1957) — художник.
 Николаев, Александр Львович (род. 1966) — советский и российский хоккеист, российский хоккейный функционер.
 Николаев, Александр Маркович (1925—1999) — советский и российский поэт, журналист.
 Николаев, Александр Николаевич (1850—1916) — генерал-лейтенант.
 Николаев, Александр Панфомирович (1860—1919) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Николаев, Александр Петрович (1918—2009) — Герой Советского Союза.
 
 Николаев, Александр Фёдорович (1919—2006) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.